Кавалер — нежонатий дорослий чоловік, який досяг повноліття і не перебуває в шлюбі.
 Кавалер (лицар) — член Лицарського ордену; лицар; шляхетський титул.
 Кавалер — людина, нагороджена орденом, або яка є членом Лицарського ордену.
 Кавалер — чоловік, що танцює з жінкою (партнер у танці).

Див. також 
 Шевальє
 Кавалерія

Примітки 

Придворні чини
Сани
Звання